Een cabine (afkomstig van het oud-Franse cabane = hut) is een gesloten ruimte voor het verblijven van personen en meestal voor specifieke doeleinden. Een cabine kan vrijstaand zijn of in een gebouw zijn geplaatst, en het kan ook in een machine ondergebracht zijn. Het betreft meestal een kleine ruimte.

Transportsector
 Vrachtwagencabine
 Tractorcabine
 Kraancabine
 Cabine (trein)
 scheepscabine of scheepshut, kajuit
 Drukcabine van een vliegtuig 
 Gondel (cabine), bijvoorbeeld van een kabelbaan

Gebouwen
 Strandcabine
 kleedcabine, kleedkamer
 douchecabine, een cabine voor een douche
 Rookcabine
 Filmcabine
 cabine van een lift
 Hut (doorverwijspagina)

Industrie
 Infra-roodcabine
 Spuitcabine